Wyniki turnieju piłki ręcznej odbywającego się na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w 2000 w Sydney.

Turniej mężczyzn

Drużyny uczestniczące

Faza Grupowa

Grupa A 

Wyniki

Grupa B 

Wyniki

Runda klasyfikacyjna (miejsca 9.-12.)

Mecz o 11.miejsce

Mecz o 9.miejsce

Runda Finałowa( miejsca 1.-8.)

Drabinka

Ćwierćfinały

Mecze o miejsce 5.-8.

Półfinały

Mecz o 7.miejsce

Mecz o 5.miejsce

Mecz o Brązowy Medal

Mecz o Złoty Medal

Medaliści

Turniej kobiet

Drużyny uczestniczące

Faza Grupowa

Grupa A 

Wyniki :

Grupa B 

Wyniki :

Runda Klasyfikacyjna(miejsca 9.-10.)

Runda Finałowa(miejsca 1.-8.)

Drabinka

Ćwierćfinały

Mecze o miejsce 5.-8.

Półfinały

Mecz o 7.miejsce

Mecz o 5.miejsce

Mecz  o Brązowy Medal

Mecz o Złoty Medal

Medaliści

Bibliografia 
 http://www.todor66.com/handball/Olympic/Women_2000.html [dostęp 2016-08-19]
 http://www.todor66.com/handball/Olympic/Men_2000.html [dostęp 2016-08-19]

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2000
2000
2000 w piłce ręcznej